Arcey ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Arrondissement Dijon und zum Kanton Talant. Umgeben wird Arcey von der Gemeinde Sainte-Marie-sur-Ouche im Norden, von Flavignerot im Osten, von Gergueil im Süden und von Agey im Westen.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Bourgogne-Franche-Comté